Богемія — історичний регіон Чехії; стара назва Чехії
 Королівство Богемія
 Богемське князівство (Богемське герцогство)
 371 Богемія